Frénois è un comune francese del dipartimento della Côte-d'Or, nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Frénois è un comune francese del dipartimento dei Vosgi, nella regione del Grande Est